Hartville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hartville (Missouri)
Hartville (Ohio)
Hartville (Wyoming)